Das Korea Masters 2015 im Badminton fand vom 3. bis zum 8. November 2015 im Hwasan Gymnasium in Jeonju statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Lee Hyun-il (Finale)
  Hsu Jen-hao (1. Runde)
  Lee Dong-keun (Champion)
  Brice Leverdez (1. Runde)
  Jeon Hyeok-jin (Halbfinale)
  Ihsan Maulana Mustofa (1. Runde)
  Jonatan Christie (Viertelfinale)
  Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
  Kazumasa Sakai (3. Runde)
  Misha Zilberman (zurückgezogen)
  Adrian Dziółko (2. Runde)
  Anthony Ginting (2. Runde)
  Petr Koukal (1. Runde)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (2. Runde)
  Soo Teck Zhi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Sung Ji-hyun (1. Runde)
  Sun Yu (Finale)
  Bae Yeon-ju (Halbfinale)
  Sayaka Sato (Champion)
  Kim Hyo-min (2. Runde)
  Kaori Imabeppu (Viertelfinale)
  Aya Ohori (1. Runde)
  Cheng Chi-ya (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Finale)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Champion)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (2. Runde)
  Kenta Kazuno / Kazushi Yamada (Viertelfinale)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
  Wang Yilu / Zhang Wen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (1. Runde)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (Halbfinale)
  Ayane Kurihara / Naru Shinoya (Viertelfinale)
  Chae Yoo-jung / Kim So-young (2. Runde)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Champion)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Finale)
  Huang Dongping / Ou Dongni (2. Runde)
  Suci Rizky Andini / Suci Rizky Andini (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Champion)
  Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (1. Runde)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
  Huang Kaixiang / Huang Dongping (2. Runde)
  Shin Baek-cheol / Chae Yoo-jung (Finale)
  Choi Sol-gyu / Eom Hye-won (Halbfinale)
  Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (1. Runde)
  Chen Hung-ling / Hu Ling-fang (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2015
BWF Grand Prix 2015
Badmintonwettbewerb in Jeonju